Janz ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Janz (* 1952), deutsche Schriftstellerin und Bildende Künstlerin
 Anne Janz (* 1958), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) und Staatssekretärin
 Bob und DeEtta Janz, kanadisch-amerikanisches christliches Gesangsduo
 Curt Paul Janz (1911–2011), Biograph von Friedrich Nietzsche
 Daniel Janz, Sänger und Songwriter christlicher Popmusik
 Dieter Janz (1920–2016), deutscher Neurologe und Epileptologe
 Friedrich Janz (1898–1964), deutscher Diplomat
 Hans-Werner Janz (1906–2003), deutscher Neurologe und Psychiater
 Helmut Janz (1934–2000), deutscher Leichtathlet
 Hildor Janz (1921–2007), kanadischer Sänger und Komponist
 Holger Janz (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Ilse Janz (* 1945), deutsche Politikerin (SPD)
 Jürgen Janz (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Karin Büttner-Janz (* 1952), deutsche Turnerin und Orthopädin
 Kirsten Heckmann-Janz (1946–2021), deutsche Hörfunkjournalistin und Autorin
 Leo Janz (1919–2006), kanadischer Evangelist und Sänger
 Marlies Janz (1942–2020), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Germanistin, Dramaturgin und Lektorin
 Matthias Janz (* 1947), deutscher Musiker
 Michael Janz (* 1978), deutscher Musiker
 Oliver Janz (* 1960), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Paul Janz (* 1951), kanadischer Musiker, Teilnehmer am deutschen Grand-Prix-Vorentscheid 1981
 Philipp Janz (1813–1885), deutscher Landschafts- und Genremaler, Restaurator und Konservator
 Tobias Janz (* 1974), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Janz Team, überkonfessionelles Missionswerk
 Janz-Präzisionstechnik, deutscher Hersteller von Labortechnik und Waffen
 Jantz
 Jans (Begriffsklärung)
 Jansz
 Janc